Ауліх Вітольд Артурович
 Ауліх Вітольд Вітольдович
 Станіслав Адольф Ауліх